Harvassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Harvassaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Harvassaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar